Aimerich ist der Name folgender Personen:

 Aimerich von Limoges († um 1193), von 1140 bis zu seinem Tod lateinischer Patriarch von Antiochia
 Aymar de Lairon (auch Adémar, dt. Aimerich von Lairon, lat. auch Adeymar oder Azemarus; † 1218), Herr von Caesarea, Marschall von Jerusalem und Marschall des Hospitaliterordens
 Mateo Aimerich (1715–1799), Philologe

Siehe auch:
 Adémar
 Aimery